EGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Egilsstaðir (Islanda)
 EGS -acronimo di European Graduate School